Campionato Riserve – campionato di calcio riservato alle squadre riserve emiratine
 Campionato Riserve – divisione del campionato svizzero maschile di hockey su pista